Encantado kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Encantado (ort), Rio Grande do Sul, 
 Encantado (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar